L'épreuve de fleuret féminin par équipes aux Jeux olympiques d'été de 2020 devait se dérouler le  à la Makuhari Messe de Tokyo (Chiba), et a été reporté au .

Médaillés

Tableau

Matchs de classement

Liens externes 

 Résultats sur le site de la FIE
 Tableau sur le site des Jeux Olympiques

Références 

Fleuret par équipes féminin